Rosemary (también conocida como Rose) es un personaje ficticio de la saga de videojuegos Metal Gear Solid. Apareció por primera vez en Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. Es la novia de Raiden y trabaja como analista de sistemas.

Historia 

Se llama Rosemary, pero todos la llaman simplemente Rose. Trabajó como analista de datos en el ejército de los Estados Unidos y más tarde fue trasladada a FOXHOUND para sustituir a la anterior operadora (Mei Ling), que había sufrido, aparentemente, un accidente de tráfico. El falso Coronel Roy Campbell, creado por la IA del Arsenal Gear, le dijo a Raiden que para llevar con éxito la misión era necesario tener todos los sentidos en estado óptimo y no dejarse llevar por las emociones ni los miedos. A los pocos minutos, Rosemary fue llamada para apoyar a Raiden vía Codec en su misión en la Big Shell.

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty 
Raiden y Rose se conocieron frente el edificio Federal Hall en Nueva York. Una turista japonesa, junto con un grupo de turistas de la misma procedencia, le preguntó a Rose cual era el edificio por el que escalaba King Kong en la famosa película del mismo nombre. Rose le contestó que era el edificio Chrysler, mientras que Raiden le contradecía diciendo que no, que era el edificio Empire State. Discutieron durante varias horas hasta que se dieron cuenta de que los turistas se habían ido.

Una semana después, Rose y Raiden se volvieron a encontrar en la base de FOXHOUND, y ese mismo día decidieron irse al apartamento de ella para ver la película de King Kong y comprobar cual de los dos tenía razón. Vieron la película muchísimas veces hasta el amanecer y ahí surgió el amor entre los dos, comenzando una relación.

Sin embargo, el encuentro entre Rose y Raiden en el Federal Hall no fue una coincidencia. Rose seguía las órdenes de Los Patriots para seducir a Raiden. El problema surgió cuando Rose comenzó a amar realmente a Raiden, ocultándoselo a Los Patriots. Al final de la misión de Raiden en las instalaciones del Big Shell, Rose confesó a Raiden que estaba embazarada de él y que trabajaba para Los Patriots.

Posteriormente Raiden, tras introducir un gusano (virus) en las neuronas de la IA del Arsenal Gear (GW), fue totalmente imposible comunicarse con Rose. Pronto descubrió que, aparte de la verdadera Rosemary, Raiden había estado hablando con una Rose falsa que había sido creada por GW a través de las nanomáquinas introducidas en su cerebro. Como a lo largo de toda la aventura había estado hablando con la Rose verdadera y con la falsa, llegó un momento en que Raiden no sabía distinguir lo que había sido real y lo que no.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots 
Tras vencer a Solidus Snake, Raiden volvió a encontrarse con la verdadera Rosemary en persona. Comenzaron a vivir juntos con la ilusión de vivir felices y criar a su futuro hijo lo mejor que pudiesen, pero Raiden empezó a comportarse de manera extraña. Los dolorosos recuerdos de su infancia y sus miedos le hicieron mella a Raiden, que se pasaba muchas noches vagabundeando las calles, llegando borracho a casa numerosas veces. Mientras Raiden partió en una misión para rescatar a Sunny Gurlukovich, Rose sufrió un aborto (debido al estrés extremo en que se encontraba) y perdió a su hijo. Cuando Raiden supo de esto, desapareció.

Tras este lamentable suceso, Rosemary empezó a trabajar como psicóloga en CEP y conoció al Coronel Roy Campbell, quien no dudó ni por un segundo en ayudarla dándole apoyo y cariño. Un tiempo después, Rose y Campbell se casaron y tuvieron un hijo, algo que no fue muy bien visto por muchos compañeros de Campbell, ya que él era un anciano y se había casado con una mujer muchísimo más joven que él. Cuando comenzó la aventura de Solid Snake en Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Campbell le pidió a Rosemary que ayudara a Snake vía Codec para apoyarle psicológicamente y ayudarle a tener menos estrés en su misión.

Al final del juego, se descubre que el hijo que tuvo Rose no es de Campbell, sino de Raiden. Rose va a visitar a Raiden al hospital con su hijo para que lo conociese y contarle toda la verdad. Campbell se casó con Rose no por amor, sino para protegerla a ella y a su hijo de Los Patriots. Como estos controlaban toda la información, no podían contárselo a nadie y tuvieron que mentir a todo el mundo, haciendo ver también que el hijo de Rose era del propio Campbell.

Tras contarle toda la verdad, Rose, Raiden y John (su hijo) se funden en un abrazo y, entre lágrimas, juran vivir como una familia entera y feliz.

Véase también 
 Coronel Roy Campbell
 Raiden
 Solid Snake
 Los Patriots

Personajes de Metal Gear